A décima primeira temporada do The Voice Brasil, um talent show brasileiro, foi exibida pela TV Globo entre de 15 de novembro de 2022, e 29 de dezembro de 2022  após a transmissão da novela Travessia. A temporada marcou a primeira vez em que a versão brasileira do programa foi comandada por uma mulher, contando com a apresentação de Fátima Bernardes, após os 10 anos em que Tiago Leifert esteve a frente do show. Também foi a estreia de Thaís Fersoza nos bastidores e de Gaby Amarantos no juri da atração principal. Para completar o painel de técnicos retornaram Iza, Lulu Santos e Michel Teló.

Episódios

Episódio 1: Audições às Cegas, Parte 1 (15 de novembro de 2022)  

Legenda

Performances
"Divino, Maravilhoso" - Técnicos do The Voice Brasil

Bloqueada por Lulu.

Episódio 2: Audições às Cegas, Parte 2 (17 de novembro de 2022)  

Bloqueada por Teló.

Episódio 3: Audições às Cegas, Parte 3 (22 de novembro de 2022) 

Bloqueada por Gaby.

Episódio 4: Audições às Cegas, Parte 4 (24 de novembro de 2022) 

Bloqueada por Iza.

Referências